Roosevelt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roosevelt Township (Iowa)
 Roosevelt Township (Kansas)
 Roosevelt Township (Beltrami County, Minnesota)
 Roosevelt Township (Crow Wing County, Minnesota)
 Roosevelt Township (North Dakota)